Archive Series (также известен под названием The Korgis Archive) — сборник британской поп-группы The Korgis, вышедший в 1997 году на лейбле Rialto Records.

Данная компиляция представляет собой CD-переиздание сборника 1983 года , выпущенного с восемью бонус-треками.

Список композиций
"Everybody's Got to Learn Sometime" (Warren) - 4:13
 Из альбома 1980 года Dumb Waiters
"If I Had You" (Davis, Rachmaninoff) - 3:54
 Из альбома 1979 года The Korgis
"All the Love in the World" (Davis, Warren) - 3:38
 Сингловое издание. Оригинальная версия трека входит в альбом 1981 года Sticky George
"I Just Can't Help It" (Davis) - 3:44
 Ремикс. Оригинальная версия трека входит в альбом 1979 года The Korgis
"If It's Alright With You Baby" (Warren) - 4:01
 Из альбома 1980 года Dumb Waiters
"That Was My Big Mistake" (Davis, Warren) - 4:01
 Сингловое издание. Оригинальная версия трека входит в альбом 1981 года Sticky George
"Domestic Bliss" (Gordon, Harrison, Warren) - 3:15
 Из альбома 1981 года  Sticky George
"O Maxine" (Warren) - 2:39
 Из альбома 1979 года The Korgis
"Don't Say That It's Over" (Warren) - 2:46
 Из альбома 1981 года  Sticky George
"Drawn and Quartered" (Warren) - 3:17
Из альбома 1980 года  Dumb Waiters
"It's No Good Unless You Love Me" (Warren) - 3:22
 Из альбома 1980 года  Dumb Waiters
"Rover's Return" (Davis) - 3:31
 Из альбома 1980 года  Dumb Waiters
"Sticky George" (Harrison, Warren) - 3:36
 Из альбома 1981 года  Sticky George
"Can't We Be Friends Now" (Warren) - 4:01
 Из альбома 1981 года  Sticky George  
"Foolishness of Love" (Harrison) - 3:31
Из альбома 1981 года  Sticky George 
"Nowhere to Run" (Davis, Warren) - 4:15
Оригинальная версия трека из альбома 1981 года Sticky George
"Dumb Waiters" (Warren) - 2:42
 Из альбома 1981 года  Dumb Waiters
"Perfect Hostess" (Davis) - 3:21
 Из альбома 1981 года  Dumb Waiters 
"Love Ain't Too Far Away" (Davis) - 3:29
 Из альбома 1980 года  Dumb Waiters
"Living on the Rocks" (Warren) - 3:32
 Из альбома 1981 года Sticky George

История релиза
 1997 Rialto Records RMCD 213 (CD)

Примечания 

Сборники 1997 года
Альбомы The Korgis